Gołdap – miasto uzdrowiskowe w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie gołdapskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Gołdap
 Gołdap – osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie gołdapskim, w gminie Gołdap
 Gołdap – gmina miejsko-wiejska w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie gołdapskim
 Gołdap – nieczynna stacja kolejowa w Gołdapi
 Gołdap – jezioro w zachodniej części parku krajobrazowego Puszczy Rominckiej, na granicy Polski (województwo warmińsko-mazurskie) i Rosji (obwód kaliningradzki)
 Gołdap – dawna gromada w powiecie gołdapskim w woj. białostockim

Zobacz też 
 Dekanat Gołdap, Gołdap Stadion, Gołdapa, Gołdapiwo, Linia kolejowa Gołdap – Gołdap Stadion, Przejście graniczne Gołdap-Gusiew, Rominta Gołdap